Mehrwertdienst (auch ) steht für:
Mehrwertdienst (Telekommunikation)
Mehrwertdienst (Logistik)